

Лейкленд — місто, штат Флорида
 Лейкленд — місто, штат Джорджія
 Лейкленд — місто, штат Міннесота
 Лейкленд — місто, штат Теннессі
 Лейкленд — місто, штат Вісконсин
 Лейкленд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк